L'Ordensburg Vogelsang est un ancien Château de l'Ordre national-socialiste situé, aujourd'hui, dans le parc national de l'Eifel, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le domaine historique, entièrement préservé, a été utilisé par le Troisième Reich entre 1936 et 1939 comme centre de formation pour les futurs dirigeants du parti. Depuis le , le site est ouvert aux visiteurs. C'est l'une des plus grandes reliques architecturales du nazisme. La superficie des bâtiments est de .

Histoire

Construction 

Lors de son discours, en 1933 à Bernau-lès-Berlin, Adolf Hitler a demandé que de nouvelles écoles soient construites pour les futurs jeunes dirigeants de son parti, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP). La tâche a été confiée à Robert Ley, le «Reichsorganisationsleiter» (littéralement: Chef de l'organisation du Reich) du NSDAP, qui a entrepris la construction et l'exploitation de quatre camps de formation, des  :
 Ordensburg Krössinsee en Poméranie
 Ordensburg Sonthofen dans l'Allgäu
 Ordensburg Vogelsang dans l'Eifel
 Ordensburg Marienburg, ce quatrième était planifié sur le site historique à Malbork, en Poméranie (Prusse-Occidentale) sur le territoire actuel de la Pologne.

La construction de l'Ordensburg Vogelsang, situé sur la commune de Schleiden, a été financée par l'expropriation de syndicats et d'associations d'employeurs. Le contrat pour la planification des projets du Krössinsee et de Vogelsang a été confié à l'architecte .

La première phase du projet a été la construction du château de Vogelsang, qui, avec , n'a duré que deux ans. Plusieurs bâtiments beaucoup plus grands étaient également prévus, comme une immense bibliothèque appelée Maison de la science (Haus des Wissens) de , un hôtel Kraft durch Freude de  et les plus grandes installations sportives d'Europe. La construction sur le site s'est arrêtée au début de la guerre.

Camp de formation 
Le , les trois Ordensburgen furent officiellement remis à Adolf Hitler et les  Junkers (élèves-cadets) s'installèrent à Vogelsang peu après, arrivant de toute l'Allemagne. La plupart d'entre eux avaient entre vingt et vingt-six ans et les conditions d'admission comprenaient une période de travail probatoire, une santé physique parfaite, une preuve de pureté raciale, une preuve de travail et de service militaire.

La vie dans lOrdensburg était régulée selon le rythme suivant :
  : Exercices physiques
  : Rassemblement
  -  : Projets de groupe
  -  : Cours dans le grand auditorium
 Après-midi : Sport
  -  : Projets de groupe
  : Extinction des feux

Le programme principal était axé sur le racisme scientifique du national-socialisme, la géopolitique et l'éducation sportive intensive. L'accent a également été mis sur la formation des pilotes, ainsi des aérodromes ont été construits dans les trois Ordensburgen. L' a été construit près de Walberhof, sur la commune de Schleiden-Morsbach.

L'Ordensburg Vogelsang a également été utilisé comme vitrine pour les personnalités politiques.

 Seconde guerre mondiale 
Au début de la guerre, en , les cadets quittent le château de Vogelsang qui est alors utilisé à deux reprises pour loger des troupes, une première fois en 1940 pendant la campagne occidentale et une seconde fois en  pendant la bataille des Ardennes.

Pendant la période intermédiaire, Vogelsang a accueilli quelques classes des écoles Adolf Hitler. En 1944, des jeunes de  des jeunesses hitlériennes sont venus s'entraîner sur le site.

Les raids aériens alliés ont détruit certains des bâtiments, y compris l'aile est et le gymnase.

 Après la guerre 

Début 1945, le 1er bataillon du 47e Régiment de la 9e (US) Division s’empare de l’Ordensburg ; après quelques mois, les Britanniques auxquels s’est joint le 21e bataillon de fusiliers belge lui succèdent et créent une zone d'entraînement militaire alentour. Le , les Belges reprennent aux Anglais la direction du camp.
Les bâtiments détruits pendant la guerre sont reconstruits, dans un premier temps par les Britanniques puis par les militaires belges. Les murs de fondation de la Maison de la science sont utilisés pour la construction de la caserne Van Dooren et les fondations d'un auditorium adjacent servent à la construction d'un cinéma de .

Sur le site, concernant les ornements, seuls les emblèmes du Troisième Reich et les croix gammées sont enlevés.

En 1950, les forces armées belges lui donnent un nouveau nom, l'Ordensburg Vogelsang devient Camp de Vogelsang. La population allemande elle-même ne parlera plus de l'Ordensburg Vogelsang mais du Burg Vogelsang.

Au début, les gens voyaient dans le camp un obstacle pour le développement touristique de l’Eifel, même s'il fournissait le plus grand nombre d’emplois. Dans les années 1970-1980, le colonel Victor Neels - parlant couramment l'allemand - réussit à créer de bonnes relations. Les Allemands l’honorent. Non seulement il reçoit la croix du mérite de l’État allemand (BundesVerdienstkreuz), mais un pont sur l’Urft porte son nom (Victor-Neels-Brücke dans le parc national de l'Eifel), une mesure exceptionnelle pour un étranger vivant. Sur Youtube, une video expose l'architecture du pont.

 Reconversion 
Depuis le , après que les locaux ont cessé d'être utilisés pour l'entraînement militaire, l'ancien Ordensburg s'est ouvert aux civils qui peuvent le visiter pendant la journée, on y retrouve bon nombre de sentiers de randonnée. Le nouveau complexe accueille aujourd'hui l'administration Vogelsang IP du parc national de l'Eifel.
Le cinéma et les autres bâtiments existent encore aujourd'hui.

En 2016, le gouvernement allemand a déclaré qu'il utiliserait certains bâtiments de Vogelsang pour loger les demandeurs d'asile migrants.

La restructuration en cours a demandé un investissement de  dans un espace international, un lieu d'éducation et de culture visant notamment à éduquer les jeunes contre le fascisme. Une exposition permanente dans le centre de documentation sur le nazisme dépeint comment les hommes et les femmes ordinaires ont été conditionnés par les nazis à haïr les juifs et d'autres races inférieures.

 Bâtiments 
Le domaine est divisé en plusieurs sections :
 La zone d'entrée avec une porte et deux tours (presque terminées).
 La Maison de la science (Haus des Wissens) (seule une partie des murs de fondation a été terminée).
 La Maison de la Communauté (Gemeinschaftshaus) comprenant : l'''Adlerhof (traduction littérale: La cour des aigles), une tour, l'aile est et l'aile ouest (achevée, partiellement détruite pendant la guerre).
 Dix Kameradschaftshäuser (Maisons de camaraderie) pour  chacune (achevées, partiellement détruites pendant la guerre).
 Quatre Hundertschafthäuser (Maisons des groupes de cent) pour  chacune (terminées).
 La  - Théâtre en plein air lieu destiné aux grands événements (terminé).
 Des installations sportives avec tribune, gymnase et piscine couverte (terminées).
 Le porte-flambeau (Feuermal Fackelträger) (terminé).
 La Maison des employées (terminée).

 Art 
La plupart des sculptures de Vogelsang, comme le Fackelträger (le porte-flambeau), Der deutsche Mensch (l'homme allemand), lAdler (les aigles) ou le Sportlerrelief (les athlètes) ont été créées par Willy Meller.

La sculpture en bois Der deutsche Mensch a disparu en 1945. Les autres sculptures ont été conservées mais sont partiellement endommagées.

Après une visite d'Adolf Hitler en 1937, des piliers doriques sans aucune fonction de support ont été ajoutés à la porte d'entrée. Selon les rapports, l'initiative venait d'Hitler lui-même.

 Notes et références 

 Voir aussi 

 Bibliographie 

 Schmitz-Ehmke, Ruth: Die Ordensburg Vogelsang: Architektur – Bauplastik – Ausstattung. (Landschaftsverband Rheinland - Landeskonservator Rheinland. Arbeitsheft 41) Rheinland-Verlag, Köln. 2003. (2. veränd. und erw. Auflage)
 Arntz, Hans-Dieter: Vogelsang - Geschichte der ehemaligen Ordensburg, Helios-Verlag, Aachen 2008, 
 Arntz, Hans-Dieter: Ordensburg Vogelsang... im Wandel der Zeiten. Helios-Verlag, Aachen 2007, 64 S., 
 Arntz, Hans-Dieter: Ordensburg Vogelsang 1934 – 1945, Beitrag zum Deutschland Archiv – Drittes Reich (Dokumente), Archiv Verlag Braunschweig 2009.
 Arntz, Hans-Dieter: Ordensburg Vogelsang 1934 bis 1945 – Erziehung zur politischen Führung im Dritten Reich. Verlag Landpresse Weilerswist, 6. Auflage, Helios Verlag Aachen 2010, 
 Heinen, Franz A.: Vogelsang - Von der NS-Ordensburg zum Truppenübungsplatz in der Eifel. Eine kritische Dokumentation. Helios-Verlag, Aachen. 2005. (3. Auflage) 
 Heinen, Franz A.: Vogelsang. Im Herzen des Nationalparks Eifel. Ein Begleitheft durch die ehemalige "NS-Ordensburg.'' Gaasterland Verlag. Düsseldorf. 2006. . 48 S.
 Herzog, Monika: Architekturführer Vogelsang. Ein Rundgang durch die historische Anlage im Nationalpark Eifel. Edition B, Köln 2007. .
 Kuffner, Alexander: Zeitreiseführer. Eifel 1933–1945. Helios-Verlag, Aachen 2007, .

Articles connexes 
 Ordensburg Krössinsee
 Ordensburg Sonthofen
 Forces belges en Allemagne
 École de Vogelsang

Liens externes 

 Site officiel du Parc national Eifel
 Vidéo (NL) concernant l'histoire du Camp de Vogelsang, durée 44 min

Forces armées de la Belgique
Unité ou formation militaire créée en 1946
Occupation de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale
Géographie de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie